Тамразов — фамилия. Известные носители:
 
 Тамразов, Николай Ишувич (род. 1939) — российский певец, актёр и поэт, режиссёр, музыкальный обозреватель, радио- и телеведущий.
 Тамразов, Промарз Меликович (1933— 2012) — советский украинский математик ассирийского происхождения.